Padernello ima više značenja:
 Padernello, Brescia
 Padernello, Treviso